L'expression Monde flottant peut désigner :

 L'Ukiyo-e : Un mouvement artistique japonais
 Le Monde flottant : Une bande dessinée de la série Sillage